Airton Raul de Andrade, mais conhecido como Pinga (Florianópolis, 1953 — Florianópolis, 01 de junho de 2007), foi um futebolista brasileiro e um dos maiores ídolos da história do Figueirense. Ele foi o jogador que mais vezes vestiu a camisa do Figueirense, foram 483 jogos entre os anos de 1971 e 1980.

Títulos 
 Figueirense
 Campeonato Catarinense: 1972 e 1974

Futebolistas do Figueirense Futebol Clube
Nascidos em 1953
Mortos em 2007